Абашин — фамилия; имеет женскую форму Абашина.

Известные носители 
 Абашин, Виктор Фёдорович (1864—1919) — русский художник.
 Абашин, Владислав Владимирович (род. 1979) — российский актёр театра и кино.
 Абашин, Николай Борисович (1922—1989) — советский военный, генерал-полковник.
 Абашин, Сергей Николаевич (род. 1965) — российский учёный.

 Абашина, Клара Николаевна (1928—2009) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.

См. также 
 Абаша
 Абашево